Flor del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Flor del Río, Las Margaritas, Chiapas, 
 Flor del Río, Amatán, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar